Милош Раонич () е професионален тенисист от Канада, роден на 27 декември 1990 г. в Титоград, СР Черна гора, СФР Югославия.

Раонич е професионален тенисист от 2008 г. Раонич е най-високо поставения канадски тенисист в историята на канадския тенис.

Външни препратки 
 
 

Канадски тенисисти
Родени в Подгорица
Сърби в Канада